Серге́й Арту́рович Недоспа́сов (род. 1952) — советский и российский , специалист в области молекулярной биологии и генетики, иммунологии и биотехнологии.

Доктор биологических наук, профессор, академик РАН (с 28.10.2016) по специальности «физико-химическая биология» (до 2016 г. — член-корреспондент РАН (с 2003 г) по специальности «биотехнологии»). Член Европейской Академии. Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, заведующий отделом молекулярной иммунологии Института Физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского и заведующий кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (с 2009 по 2021 гг). Руководитель направления «Иммунобиология и медицина» научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус» (https://siriusuniversity.ru/). Входит в топ-100 самых цитируемых российских учёных.

Биография 
Сын физика А. В. Недоспасова, младший брат химика А. А. Недоспасова. Окончил Вторую математическую школу в 1969 году. Выпускник МФТИ (Факультет молекулярной и химической физики, кафедра молекулярной биофизики). С 1976 года работал в лаборатории академика Г. П. Георгиева в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта АН ССР (РАН), в 1986 году возглавил научную группу и лабораторию в том же Институте. В МГУ — с 1996 года (Институт физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского). С 1995 по 2010 год — International Research Scholar Медицинского института им. Говарда Хьюза.

В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию «Структура вирусных ДНК-белковых комплексов из ядер клеток, зараженных обезьяньим вирусом 40», 1990 году — докторскую в форме научного доклада «Комплекс подходов к исследованию структуры генов эукариот и их организации в хроматине: на генах мыши, кодирующих факторы некроза опухолей, и на модельной системе минихромосомы 40». С 1998 года профессор. Заведует лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта. Заведует отделом молекулярной иммунологии в НИИ ФХБ им. Белозерского и кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. С 2014 по 2018 год руководил лабораторией экспериментальной иммунологии в ННГУ им. Лобачевского, в 2018 году стал со-организатором (вместе с Е. И. Рогаевым и А. В. Адриановым) Центра генетики и наук о жизни НТУ «Сириус» (Сочи). Параллельно своим должностям в России в течение 30 лет руководил исследовательскими лабораториями за рубежом (15 лет — в США, 15 лет — в Германии).

Организовал в Москве образовательные программы по онкоиммунологии и молекулярной иммунологии.

Член редколлегий международных и российских журналов: European Journal of Immunology, Journal of Inflammation, Immunology Letters, «Молекулярная биология», «Российский иммунологический журнал», «Медицинская иммунология», «Цитология».

По состоянию на 2020 год имеет 285 научных публикаций; количество цитирований — более 15000; индекс Хирша — 54.

Женат , имеет двоих детей  и двух внучек.

Научная деятельность 
Научные интересы
 механизмы врожденного иммунитета
 физиология цитокинов
 генетический нокаут в мышах и мышиные модели болезней человека
 раковые антигены

С. А. Недоспасов внес крупный вклад в развитие отечественной молекулярной биологии, иммунологии и биомедицины. Им и его школой выполнены пионерные работы по биологии цитокинов, созданы уникальные животные модели заболеваний человека, исследованы механизмы патогенеза ряда заболеваний на молекулярном уровне, развиты новые подходы к биотерапии, включая создание прототипов новых лекарств. С. А. Недоспасовым опубликовано более 200 статей, в том числе в ведущих международных журналах (Science, Nature, Immunity, Blood и др.). В 80-е годы С. А. Недоспасовым с коллегами были впервые молекулярно клонированы гены цитокинов семейства фактора некроза опухолей (TNF), являющихся медиаторами иммунных процессов. На основании этих молекулярных клонов в нашей стране были созданы штаммы-продуценты цитокинов, в том числе TNF и лимфотоксина человека, а затем панель моноклональных антител, нейтрализующих их активность. С. А. Недоспасовым и сотрудниками была создана уникальная панель мышиных линий с контролируемым отключением генов TNF, лимфотоксина и других медиаторов, важных для развития иммунной системы. В этих животных стало возможным моделировать различные заболевания человека — от аутоиммунных и инфекционных до онкологических, изучать связь микробиоты с воспалением, а также отрабатывать методы биотерапии.

Награды и премии 

 Investigator Award Института Раковых Исследований (США, 1991 г.)
 Премия Берлин-Бранденбургской Академии Наук (Германия, 2000 г.)
 Премия Гельмгольца-Гумбольдта (2005 г.)
 Избран членом Европейской Академии (2010 г)., Европейской Академии онкоиммунологии (2012 г.)
 Премия имени И. И. Мечникова (2011 г.) — За цикл научных работ «Молекулярно-клеточные механизмы организации лимфоидных органов человека и мыши» (совместно с А. А. Ярилиным).
 Государственная премия Российской Федерации (2015 г.) — за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению молекулярных медиаторов иммунитета, включающий работы по созданию уникальных биомедицинских моделей.
 Почетный доктор ННГУ им. Н. Н. Лобачевского (2016 г.)

Примечания

Упоминания в СМИ 
 Что представляет собой тест на антитела к коронавирусу ("Парламентская газета", 18.04.2020)
 «Радоваться рано, многие ограничения снимают преждевременно» (Журнал "Огонёк" №23 от 15.06.2020, стр. 26)
 «Некоторые из существующих лекарств должны работать»: иммунолог — об особенностях COVID-19 и разработке вакцины (Russia Today, 25.04.2020)
 Autoimmune diseases: Novel drug for arthritis (ScienceDaily, декабрь 2018)
 Scientists found molecular 'switch' for allergic asthma treatment (EurekAlert!, декабрь 2018)
 ИММУНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО: УЧЁНЫЙ СЕРГЕЙ НЕДОСПАСОВ О НОВЫХ ОТКРЫТИЯХ И НЕРЕШЁННЫХ ПРОБЛЕМАХ ("Сириус", 15.02.2017)
 Помогают мыши, ламы и верблюды («Коммерсантъ Наука» №2, ноябрь 2016)
 Член-корреспондент РАН Недоспасов: высокого полета в премии 2015 года я не увидел (Газета.ру, 05.10.2015)
 «Астма объясняется тем, что мы теперь в детстве не ездим в деревню» (Газета.ру, 13.06.2016)
 На "Худсовете". Лауреат Госпремии Сергей Недоспасов (Телеканал "Культура", 14.06.2016)
 Все на борьбу с патогенами. Сергей Недоспасов об иммунологической метафоре реформы РАН (Газета.ру, 20.08.2013)
 Ученые создали прототип лекарства против артрита и псориаза (Газета.ру, 01.03.2016)
 Великая иммунологическая революция («НАУКА И ЖИЗНЬ» №9, 2010)

Ссылки 
 Руководители направлений Университета "Сириус" (https://siriusuniversity.ru/)
 
 Личная страница
 Справка на сайте Kremlin.ru
 Страница в системе ИСТИНА
 Страница лаборатории молекулярных механизмов иммунитете на сайте Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук
 Сайт образовательной программы «Онкоиммунология»
 Сайт кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ
 Сайт лаборатории экспериментальной иммунологии в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского

Иммунологи по алфавиту
Иммунологи России
Молекулярные биологи
Выпускники факультета молекулярной и химической физики Московского физико-технического института
Преподаватели биологического факультета МГУ
Почётные доктора вузов России
Члены Европейской академии
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий
Лауреаты премии Гумбольдта
Лауреаты премии имени И. И. Мечникова
Выпускники 2-ой физико-математической школы